Herbe de saint Fiacre est un nom vernaculaire qui peut désigner :
Herbe de saint Fiacre ou Héliotrope commun (Heliotropium europaeum L.);
Herbe de saint Fiacre ou Molène Bouillon blanc (Verbascum thapsus L.).